Гданьск (польск. Gdańsk) — многозначный термин.

 Гданьск — город в северной Польше, шестой по населению в стране.
 Гданьск — аэропорт города Гданьска имени Леха Валенсы.
 «Гданьск» — польский хоккейный клуб из города Гданьск.
 «Гданьск» — короткометражный фильм 2017 года режиссёра Нила Бломкампа.

См. также 
 Гданьск-Главный
 Гданьск-Вжещ